Jiří Pešek ist der Name folgender Personen:

* Jiří Pešek (Fußballspieler) (1927–2011), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Jiří Pešek (Philosoph) (1929–2004), tschechischer Philosoph 
 Jiří Pešek (Historiker) (* 1954), tschechischer Historiker